Hieronder volgt een lijst van wereldbekerwinnaars alpineskiën, alsmede de nummer twee en drie, per discipline.

Mannen

Algemene wereldbeker 

 Medailleklassement individueel

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020
 Dikgedrukt, skiër is nog actief. 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Afdaling 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Super-G 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Reuzenslalom 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Slalom 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Combinatie 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Landenklassement 

Medailleklassement

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Vrouwen

Algemene wereldbeker 

 Medailleklassement individueel

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018
 Dikgedrukt, skiër is nog actief. 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Afdaling 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Super-G 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Reuzenslalom 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Slalom 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Combinatie 

Medailleklassement per land

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Landenklassement 

Medailleklassement

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Landenklassement 

Medailleklassement

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Externe links 
 FIS
 Skidatabank
 FISAlpineWorldCup.com - Alles over de Wereldbeker Alpineskiën